Gotenkrieg bezeichnet:

 allgemein einen Krieg, an dem die Goten beteiligt waren
 einen Krieg zwischen den vor den Hunnen über die Donau geflüchteten Goten und den Kaisern der Osthälfte des spätrömischen Reiches, siehe Gotenkrieg (376–382)
 die byzantinisch-gotischen Kriege zur Zeit Justinians I., siehe Gotenkrieg (535–554)